Vytvořující funkce může mít více významů:

 Vytvořující funkce (posloupnost)
 Momentová vytvořující funkce
 Vytvořující funkce (fyzika)